Huis Lannister is een fictieve familie in George R.R. Martins boekenreeks Het Lied van IJs en Vuur. Huis Lannister is het voornaamste huis in de Westerlanden. Hun zetel bevindt zich op de Rots van Casterling. Dankzij het goud van de Rots en de Gouden Tand zijn zij het rijkst van alle huizen. Als wapenteken hebben ze een gouden leeuw op een karmijnrood veld; hun motto is "Hoort mijn gebrul", hun andere, onofficiële, motto luidt "Een Lannister betaalt altijd zijn schulden".

Geschiedenis 
De Lannisters stammen af van Andaalse avonturiers die erin slaagden met de dochters van de Koning van de Rock te trouwen. De Koning van de Rock stamde zelf af van Lan De Slimme, de legendarische bedrieger uit het heldentijdperk, die de Casterlys met een list de Rock ontfutselde. Daarna regeerden zijn nakomelingen, de Lannisters, als Koningen van de Rock tot ze tot overgave gedwongen werden door Aegon Targaryen de Veroveraar. Als beloning voor hun overgave was het de Lannisters toegestaan de voornaamste heren van de Westerlanden te blijven. De Lannisters zijn overigens de rijkste familie in heel Westeros, vooral dankzij de vele goudmijnen in hun gebied. Voor de gebeurtenissen van Het Lied van IJs en Vuur had het huis door het lakse en te tolerante bewind van heer Tytos veel van zijn macht en invloed ingeboet, maar bij het begin van Het spel der tronen heeft zijn zoon, heer Tywin Lannister, de vroegere glorie teruggebracht.

Stamboom

Lannisters in Het Lied van IJs en Vuur

Tywin 

Tywin is het hoofd van Huis Lannister, Heer van de Rots van Casterling, en Landvoogd van het Westen. Hij was ook jaren de Hand des Konings van Koning Aerys II, tot hij hem verraadde in de burgeroorlog en Koningslanding plunderde. Hij bezit immense rijkdom door de goudmijnen in zijn gebied en gebruikt die rijkdom om veel invloed in het koninkrijk te vergaren. Omdat zijn vader Huis Lannister bijna in de afgrond werkte, heeft Tywin hard moeten optreden tegen opstandige vazallen in zijn gebied. Twee vazallenfamilies heeft hij zelfs helemaal uitgeroeid. Mede daarom is hij een gevreesd en bewonderd man. Hij is de vader van Jaime, Cersei en Tyrion. Hij werd Hand onder zijn kleinzoon Joffry en veroordeelde zijn jongste zoon Tyrion ter dood na de moord op Joffry. Tyrion doodde hem voor het vonnis voltrokken werd.

Tywin Lannister wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Charles Dance.

Jaime 

Jaime is de oudste zoon van Tywin. Hij is de moordenaar van koning Aerys. Hij wordt de Koningsmoordenaar genoemd en is commandant van de Koningsgarde.
Hij werd tijdens de Oorlog van de Vijf Koningen gevangengenomen door Robb Stark. Robb's moeder Catelyn Tulling liet hem vrij in de hoop zo haar gegijzelde dochters terug te krijgen. Briënne van Tarth escorteerde hem naar King's Landing. Onderweg werd zijn zwaardhand afgehakt door de huurling Vargo Hoat. De Noorderling Rous Bolton smeedde een complot met zijn vader Tywin om huis Stark te vernietigen. Bolton stuurde Jaime verder naar Koningslanding onder bescherming van enkele van zijn soldaten. In Koningslanding was hij getuige van de moord op zijn zoon Joffrey. Zijn broer Tyrion werd in verdenking gesteld. Hij stuurde Briënne op queeste om Sansa Stark te vinden en te beschermen. Hij hielp Tyrion ontsnappen voor die ter dood werd gebracht.

Jaime Lannister wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Nikolaj Coster-Waldau.

Cersei 

Cersei is de dochter van Tywin. Ze heeft in het geheim een affaire met haar broer Jaime. Ze was getrouwd met koning Robert Baratheon. Ze laat Robert vermoorden wanneer die op jacht gaat door Roberts wijn te versterken. Robert wordt verwond door een everzwijn en sterft. Cersei liet Robert doden omdat haar relatie met haar broer bekend dreigde te geraken, en dat haar kinderen dus niet van Robert waren. Ze regeert als koningin-regentes voor haar zoons Joffry en later Tommen. Ze houdt er meerdere affaires op na tijdens de gevangenschap van haar broer Jaime, onder andere met haar neef Lancel. Wanneer haar zoon Joffry wordt vermoord tijdens diens huwelijk, beschuldigt ze haar broer Tyrion en eist zijn dood. Ze beveelt Jaime om Sansa Stark op te sporen en te doden.

Cersei Lannister wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Lena Headey.

Tyrion 

Tyrion is de jongste zoon van Tywin. Hij is een dwerg en zijn moeder kwam om tijdens de bevalling. Zijn vader en zuster haten hem. Hij werd gevangengenomen door Catelyn Tulling op verdenking van een moordaanslag op haar zoon. Hij wist zijn vrijheid te herwinnen in een gerechtelijke tweekamp in het Adelaarsnest met hulp van zijn huurling Bronn. Hij vocht mee in de slag van het Fluisterwoud, waar hij het hoertje Shae leerde kennen. Hij nam haar mee naar Koningslanding en begon in het geheim een relatie met haar. Tyrion was tijdelijk Hand des Konings toen zijn vader oorlog voerde. Hij zorgde er mee voor dat Koningslanding overeind bleef tijdens de slag van het Zwartewater tegen Stannis Baratheon. Nadien werd hij benoemd tot muntmeester wanneer Petyr Baelish naar de Vallei werd gestuurd. Tyrion werd uitgehuwelijkt aan Sansa Stark. Dit was een plan van zijn vader om zo het Noorden in handen te krijgen. Hij werd beschuldigd van de moord op Joffrey en eiste op zijn proces, waar alle getuigen omgekocht waren ten nadele van hem, een gerechtelijke tweekamp. Zijn kampioen verloor het gevecht en Tyrion werd ter dood veroordeeld. Zijn broer Jaime en Raadslid Varys hielpen hem ontsnappen naar de Vrije Steden in Essos. Voor hij vertrok doodde hij Shae, die hem verraden had op zijn proces, en zijn vader Tywin.

Tyrion Lannister wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Peter Dinklage. Dinklage ontving voor deze vertolking veel roem en prijzen waaronder een Emmy Award en een Golden Globe.

Kevan 
Kevan is de jongere broer van Tywin. Hij is intelligent en geen slecht krijger, maar doet desalniettemin onder voor zijn oudere broer. Wordt later Hand van zijn neef, koning Tommen.

Kevan Lannister wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Ian Gelder.

Lancel 
Lancel is de zoon van Kevan. Hij is niet heel competent en vooral jaloers op zijn neef Jaime. Hij is de schildknaap van koning Robert Baratheon tijdens diens fatale jachtpartij.

Lancel Lannister wordt in de HBO-televisieserie Game of Thrones gespeeld door Eugene Simon.

Vazallen 
 Algoed (Algood).
 Banefort van Banefort.
 Brax van Hoorndal (Horn Vale).
 Broom.
 Clegane van Clegane's Keep.
 Crakenhal (Crakehall) van Crakenhal (Crakehall).
 Estren van Wyndhal.
 Farman van Fair Isle.
 Kenning van Kays (Kayce).
 Levoort (Lefford) van Gouden Tand (Golden Tooth).
 Lors (Lorch).
 Liden (Lydden) van Diephol (Deep Den).
 Marbrand van Essenmark (Ashemark).
 Peyne (Payne).
 Prester van Feastfires.
 Reyne van Castamere.
 Serrett van Silverhill.
 Spicer van Castamere.
 Swyft van Cornfield.
 Tarbeck van Tarbeck Hall.
 Westerling van de Steilte (The Crag).

Het lied van ijs en vuur
Lannister